Treći rang prvenstva Bosne i Hercegovine u nogometu u sezoni 2017./18. čine Druga liga Federacije BiH i Druga liga Republike Srpske.

Druga liga Federacije BiH

Centar 

 Izvori:  
 rsssf.com

Jug 

 Izvori:  
 rsssf.com

Sjever 

 Izvori:  
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com

Doigravanje za ulazak u Prvu ligu FBiH 

Izvori: 
 NS F BiH

Druga liga Republike Srpske

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 sportdc.net

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 sportdc.net

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Druga Liga, rsssf.com, preuzeto 14. srpnja 2018.
  

2017./18.
 3